Hèlix (geometria), corba que forma una recta traçada en un pla en enrotllar el pla sobre una superfície cilíndrica 
 Hèlice (tecnologia), giny mecànic de propulsió que s'utilitza en vaixells, aeronaus
 Helix (gènere), gènere comú de cargols (vegeu-ne les espècies a la :Categoria:Helícids)
 Hèlix, voluta del capitell corinti o jònic vegeu voluta (art)
Hèlice (ciutat), ciutat d'Acaia, una de les dotze ciutats aquees, a la costa entre els rius Selinos i Cerinites i prop d'Aegion
Hèlix o Helixos, militar al servei d'Esparta
 Hèlice (filla de Selí), esposa d'Ió 
Hèlice, una de les nimfes que va nodrir Zeus durant la seva estada a Creta
Hèlice (satèl·lit), satèl·lit de Júpiter